Национальная сборная Ирана по мини-футболу представляет Иран на международных соревнованиях по мини-футболу. Является сильнейшей командой Азии, о чём свидетельствуют двенадцать побед на континентальном первенстве из пятнадцати возможных. Лучший результат на чемпионатах мира по мини-футболу - 3-е место в 2016 году. Капитан сборной Вахид Шамсаи является мировым рекордсменом  по международным голам - на его счету 335 мячей.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 

 1989 — не участвовала
 1992 — 4-е место
 1996 — групповой этап
 2000 — групповой этап
 2004 — групповой этап
 2008 — групповой этап
 2012 — 1/8 финала
 2016 — 3-е место 
 2021 — 1/4 финала

Чемпионат Азии по мини-футболу 

 1999 — Чемпион 
 2000 — Чемпион 
 2001 — Чемпион 
 2002 — Чемпион 
 2003 — Чемпион 
 2004 — Чемпион 
 2005 — Чемпион 
 2006 — 3-е место 
 2007 — Чемпион 
 2008 — Чемпион 
 2010 — Чемпион 
 2012 — 3-е место 
 2014 — 2-е место 
 2016 - Чемпион        
 2018 - Чемпион        
 2022 — 2-е место

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Иран
Сборные Ирана